Virgil Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Virgil Creek (Ohatchee Creek) in Alabama
 Virgil Creek (Fall Creek) in New York